Garaventa ist der Familienname folgender Personen:

 Karl Garaventa (1888–1965), Gründer der Schweizer Seilbahnfirma Garaventa AG
 Ottavio Garaventa (1934–2014), italienischer Opernsänger
 Willy Garaventa (1934–2022), Schweizer Seilbahnpionier

Garaventa steht zudem für:
 Doppelmayr/Garaventa-Gruppe, österreichisches Seilbahn-Unternehmen
 Garaventa (Schiff), ein italienisches Schulschiff